HMAS Gawler je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Gawler (J188)
 HMAS Gawler (FCPB 212)

Gawler